Un procedimiento es un conjunto de acciones que tienen que realizarse todas igualmente, para obtener los mismos resultados bajo las mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de emergencia).

Informática 
Procedimiento efectivo en teoría de la computación.
Procedure o Procedimiento informático, también llamado subrutina, función, o subprograma, en programación.
Procedimiento almacenado, una subrutina en el diccionario de dato de una base de datos relacional

Administración

Procedimiento administrativo.

Empresa
Procedimiento de gestión de calidad.

Derecho
Procedimiento judicial.

Enseñanza
Procedimiento pedagógico.

Medicina
Procedimiento médico

Lógica

Procedimiento lógico

Entretenimiento 

 The Procedure (El Procedimiento), una banda de hardcore americana